Гребец — человек, производящий процесс гребли.

 Щитовидный гребец (лат. Agabus clypealis) — вид жуков-плавунцов подсемейства Agabinae. 
 Гребец двуточечный (лат. Agabus bipustulatus) — вид жуков-плавунцов подсемейства Agabinae.
 Гребец пёстрый (лат. Platambus maculatus) — вид жесткокрылых семейства плавунцов.

См. также 
 Гребецкая слобода